Pierre Amandry (1912-2006), un historien helléniste français, membre de l'Institut et ancien directeur de l'École française d'Athènes ;
 Michel Amandry (1949-), un numismate français, directeur honoraire du département des Monnaies et Médailles de la Bibliothèque nationale de France.